Andreja Koblar z d. Grasič (ur. 2 września 1971 w Kranju) – słoweńska biathlonistka, mistrzyni Europy w biegu indywidualnym z 1996 roku, czwarta zawodniczka klasyfikacji generalnej pucharu świata w sezonie 1995/1996. Trzykrotnie wygrywała zawody pucharu świata. Jej mężem jest narciarz alpejski Jernej Koblar.

Osiągnięcia

Igrzyska Olimpijskie

Mistrzostwa Świata 

IN – bieg indywidualny, SP – sprint, PU – bieg pościgowy, MS – bieg ze startu wspólnego, RL – sztafeta

Puchar Świata

Bibliografia 
 

Słoweńskie biathlonistki
Słoweńscy olimpijczycy
Ludzie urodzeni w Kranju
Urodzeni w 1971